Tesseract kan avse:

Tesseract (fordon) – en fyrhjulig motorcykelprototyp utvecklat av Yamaha
Tesseract (musikgrupp) - ett brittiskt progressive metal-band

Tesserakt – en tänkt fyrdimensionell kropp och en av sex regelbundna fyrdimensionella polytoper